Сан Педро Топилтепек има више значења:

 Општина Сан Педро Топилтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Топилтепек (Сан Педро Топилтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику